Легко ли быть молодым — название нескольких произведений.

 В кино
 «Легко ли быть молодым?» —  латвийский советский документальный фильм режиссёра Юриса Подниекса, премьера которого состоялась в 1986 году.
 «Легко ли быть?.. 10 лет спустя» — латвийский документальный фильм режиссёра Антры Целинской, премьера которого состоялась в 1997 году. 
 «Легко ли?.. 20 лет спустя» — латвийский документальный фильм режиссёра Антры Целинской, премьера которого состоялась в 2010 году. 
 «Легко ли быть молодым?» —  российский документальный фильм режиссёра Давида Ройтберга, премьера которого состоялась в 2011 году.

 В музыке
 «Легко ли быть молодым» — песня российской хип-хоп-группы Centr из альбома Эфир в норме.